Jadwiga anhalcka (zm. 21 grudnia 1259) – księżna legnicka, pierwsza żona księcia Bolesława II Rogatki.

Życiorys 
Jadwiga była córką hrabiego Anhaltu, Henryka. Poślubiła Bolesława Rogatkę w 1242 między 8 maja a 18 października. Małżonkowie byli ze sobą spokrewnieni w czwartym stopniu, gdyż ich wspólnym przodkiem był Ludwik I Turyński. Nie wiadomo, czy otrzymali dyspensę papieską. W Żywocie św. Jadwigi można znaleźć informację, jakoby święta Jadwiga miała przepowiedzieć księżniczce anhalckiej, że od męża wypadnie jej wycierpieć wiele zła.

Jadwiga miała z Rogatką czterech synów: Henryka V Brzuchatego, Bolka I Surowego, Bernarda Zwinnego i młodo zmarłego, który zapewne miał na imię Konrad oraz cztery lub pięć córek: Agnieszkę żonę hrabiego Wirtembergii Ulryka I, Jadwigę żona Konrada II czerskiego, Annę ksienię klasztoru w Trzebnicy, Katarzynę i być może Elżbietę.

Jadwiga anhalcka została pochowana w klasztorze cystersów w Lubiążu.

Przodkowie

Bibliografia 
 Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, t. 1, Wrocław 1973.
 Besala J., Małżeństwa Królewskie. Piastowie t. 1, Warszawa 2006.

Dynastia askańska
Niemcy w Polsce średniowiecznej
Żony polskich książąt
Żony władców Polski
Urodzeni w XIII wieku
Zmarli w 1259